Lollar  bezeichnet:
 Lollar, Kleinstadt im mittelhessischen Landkreis Gießen

Lollar ist der Nachname folgender Personen:
 Barbara Sherwood Lollar (* 1963), kanadische Geologin
 Charles Lollar (* 1971), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Phil Lollar (* 1959), US-amerikanischer Synchronsprecher und Produzent
 Ron Lollar (* 1948–2018), US-amerikanischer Politiker
 Sherm Lollar (1924–1977), US-amerikanischer Baseballspieler
 Slick Lollar (1905–1945), US-amerikanischer Footballspieler
 Tim Lollar (* 1956), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tom Lollar (* 1951), US-amerikanischer Keramiker